Museo della Bibbia di Amsterdam (Bijbels Museum) – museo di Amsterdam
 Museo della Bibbia di Münster (Bibelmuseum Münster) – museo di Münster
 Museo della Bibbia di Stoccarda (Bibelmuseum Stuttgart) – museo di Stoccarda
 Museo della Bibbia di Tel Aviv – museo di Tel Aviv
 Museo della Bibbia di Wuppertal (Bibelmuseum Wuppertal) – museo di Wuppertal
 Bijbels Openluchtmuseum – museo di Groesbeek